El National Invitation Tournament 1996 fue la quincuagésimo novena edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Nebraska, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1996

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1990)

Baloncesto en 1996
National Invitation Tournament